Группа крови:
 Группа крови — системы классификации крови.
 «Группа крови» — альбом рок-группы «Кино».
 «Группа крови» — песня рок-группы «Кино».